Дачники может означать:
 Дачники — пьеса Горького.
 Дачники — фильм Бориса Бабочкина и Елены Скачко.
 Дачники — альбом группы «Ленинград».

См. также 
 Дачник
 Дачник (платформа КбшЖД)